

Anno 
 1930 – (MCMXXX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1930 a.C.
 Anni 1930 – decennio che comprende gli anni dal 1930 al 1939 inclusi

Matematica 
 1930 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1930 Lucifer – asteroide della fascia principale del sistema solare